Gourdon, Alpes-Maritimes
 Gourdon, Ardèche
 Gourdon, Lot
 Gourdon, Saône-et-Loire